Osoby o tym nazwisku:
 António Garrido – portugalski sędzia piłkarski
 Javier Garrido – hiszpański piłkarz
 Lizardo Garrido – chilijski piłkarz
 Luis Garrido – honduraski piłkarz
 Manuel Lozano Garrido – błogosławiony Kościoła katolickiego
 Miguel Garrido – hiszpański piłkarz
 Raúl Garrido – urugwajski piłkarz